La Graciosa illa a les illes Canàries 
 Graciosa (Açores) illa a les illes Açores